Deuselbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Deuselbach, Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz
 Forsthaus Deuselbach, Wohnplatz im Ortsbezirk Bäsch der Ortsgemeinde Thalfang im Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Deuselbach (Einzelbach), linker Zufluss des Einzelbachs (zum Schalesbach) bei Kochsmühle oder Deuselbacher Mühle, Ortsgemeinde Deuselbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz